Het ATP-toernooi van Acapulco 2006 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel) werd gespeeld van 27 februari tot en met 5 maart 2006. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Fairmont Acapulco Princess-hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco